Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du 20 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Reid et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en mars 1978